

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Johan Ludvig Runeberg (1804-1877), poète national de la Finlande ;
 Walter Runeberg (1838-1920), sculpteur finlandais ;

Littérature
 Le Prix Runeberg, est un prix de littérature finlandaise créé en 1987 ;
 Le Projet Runeberg projet de bibliothèque électronique d'ouvrages de la culture et de l'histoire des pays nordiques ;

Homonymie
Homonymie de patronyme